Hidroksiamfetamin se može odnositi na:

 Fenilpropanolamin (β-hidroksiamfetamin)
 L-Norpseudoefedrin
 Katin
 Gepefrin (3-hidroksiamfetamin) 
 4-Hidroksiamfetamin
 N-Hidroksiamfetamin